Le terme Cap-Breton (Cape Breton en anglais) peut désigner plusieurs choses:



Cap-Breton, municipalité de la Nouvelle-Écosse
 Île du Cap-Breton, île située au nord de la province de Nouvelle-Écosse
 Cape Breton—Canso, circonscription électorale fédérale de la Nouvelle-Écosse
 Cap Breton, ancienne circonscription fédérale de 1867 à 1903
 Cap-Breton—Richmond-Est, ancienne circonscription fédérale de 1966 à 1996
 Cap-Breton-Sud, ancienne circonscription fédérale de 1903 à 1914 et de 1924 à 1966
 Cap-Breton-Sud et Richmond, ancienne circonscription fédérale de 1914 à 1924
 Cap-Breton—The Sydneys, ancienne circonscription fédérale de 1966 à 1996
 Cap-Breton-Victoria-Nord, ancienne circonscription fédérale de 1904 à 1968
 Cape Breton Highlands—Canso, ancienne circonscription fédérale de 1968 à 1997
 Bras d'Or—Cape Breton, ancienne circonscription fédérale de 1998 à 2003
 Richmond—Ouest-Cap-Breton, ancienne circonscription fédérale de 1924 à 1933
 Oilers du Cap-Breton, équipe de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey
 Screaming Eagles du Cap-Breton, équipe de la LHJMQ située à Sydney en Nouvelle-Écosse
 Cape Breton and Central Nova Scotia Railway, chemin de fer entre Sydney et Truro
 Parc national des Hautes-Terres-du-Cap-Breton, parc national canadien de Nouvelle-Écosse

Capbreton, commune du département des Landes dans la région Nouvelle-Aquitaine.